Cenebrun ou Sénebrun peut désigner plusieurs personnages légendaires originaires de Bordeaux :
 Cenebrun, personnage légendaire du début de l'ère chrétienne, présenté au  comme le premier « roi de Bordeaux » et le commanditaire de plusieurs monuments antiques de la ville ;
 Cenebrun, son fils cadet, comte du Médoc ;
 Cenebrun (vers 250), un de leurs descendants, baptisé au  par Saint Martial ;
 Cenebrun (comte du Médoc), vivant à l'époque des Croisades, qui aurait épousé Fénix, la fille du « sultan de Babylonie ».

et a aussi été un prénom utilisé dans le Sud-Ouest, notamment pour :
 Cenebrun ou Sénebrun de Pins, commandeur de Montsaunès de 1279 à au moins 1288, puis maître pour l'Ordre du Temple pour la baillie de l'Agenais en 1290-1293 ;
 Cénebrun de Lesparre, plusieurs sires de Lesparre-Médoc au  et , dont Cénebrun IV, mort en 1364 ;
 Sénebrun de la famille de Curton, qui combat avec le Prince noir ;
 Sénebrun de Xaintrailles, détenteur en 1286 du château d'Ambrus pour le roi d'Angleterre.